Tlstá hora (1063 lub 1075 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
  Tlstá hora (1208 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji